Thomassin ist der Familienname folgender Personen:

 Désiré Thomassin (1858–1933), österreichischer Maler und Komponist
 Florence Thomassin (* 1966), französische Schauspielerin
 Laurie Thomassin (* 1978), französische Schwimmerin 
 Louis de Thomassin d'Eynac (1619–1695), französischer Philosoph und Theologe
 Philippe Thomassin (1562–1622), französischer Zeichner, Graphiker, Kupferstecher und Radierer